Воздушная скорая помощь () — воздушный транспорт, предназначенный для транспортировки больных или раненых людей на большие расстояния. Используется, когда ни один из традиционных автомобилей скорой помощи не может легко и быстро приехать на место происшествия или пациент находится на далёком расстоянии, где воздушный транспорт является самым практичным. Воздушные экипажи скорой помощи оснащены оборудованием, что позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим или сильно заболевшим людям. Общее оборудование для машин скорой помощи включает в себя воздушные вентиляторы, лекарства, ЭКГ и носилки.

История

Военная 
Во время Первой мировой войны воздушные машины скорой помощи были опробованы различными военными организациями. Самолёты были ещё примитивные, с ограниченными возможностями, и вызывали неоднозначную реакцию. Тем не менее исследования продолжались, и в 1936 году была организована военно-воздушная скорая помощь для эвакуации раненых в испанской гражданской войне на лечение в нацистская Германия.

Гражданская 
В 1928 году первый официальная воздушная скорая помощь была создана в Австралии. А в 1934 году в Африке была создана гражданская воздушная скорая помощь в Марокко.

См. также 
 Санитарная авиация
 Медицинские модификации российских (советских) вертолётов Ми-8
 Вертолёты Ка-26, Ка-27ПС
 Самолёты Ан-26М «Спасатель», Ан-26 «Вита», Як-40ДТС, Як-12С

Ссылки 

 Association of Air Medical Services (AAMS) 
 UK Air Ambulance Information & Operational Info + Gallery
 OAMTC
 ADAC
 Информация о немецкой воздушной помощи

Первая помощь
Медицина катастроф
Санитарная авиация
Санитарный транспорт
Скорая помощь